Antioch School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Antioch School (Anamosa, Iowa), NRHP-ID: 00001654
 Antioch School (Pauline, Nebraska), NRHP-ID: 88000914